La frase Cavallina storna può riferirsi a:

La cavallina storna, poesia di Giovanni Pascoli (1903)
Cavallina storna, film di Giulio Morelli (1953)